Эрикс Райстерс:
 Райстерс, Эрикс (1905—1967) — латвийский журналист и поэт.
 Райстерс, Эрикс (1913—1942) — латвийский футболист.